Czerwonka (gemeente)
 Czerwonka (powiat Makowski)
 Czerwonka (powiat Olsztyński)